Li Na – ciclista cinese
Li Na – figlia di Mao Tse-tung
Li Na – schermitrice cinese
Li Na – tennista cinese
Li Na – tuffatrice cinese